

Anno 
 762 o 762 a.C.

Codici 
 762 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Four Winds Observatory, a Lake Leelanau, nella Contea di Leelanau, nel Michigan

Matematica 
 762 – numero